Serie A 2006 – torneo di calcio ecuadoriano
 Serie A 2006 – torneo di pallapugno